

Бродлендс — селище, штат Іллінойс
 Бродлендс — переписна місцевість, штат Вірджинія